Ограничивающий фактор — руслоформирующий фактор, сдерживающий проявление результатов какого-либо активного руслоформирующего фактора.

Примерами ограничивающих факторов являются: выходы неразмываемых пород, базис эрозии, борта долины и др.

Литература 
 Кондратьев Н. Е., Попов И. В., Снищенко Б. Ф. Основы гидроморфологической теории руслового процесса. — Л.: Гидрометеоиздат, 1982.

Гидрология